Résultats détaillés de l’édition 1989 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 16 au .

Faits marquants 
En l'absence des Américains Andre Agassi et Jimmy Connors notamment, le Tchécoslovaque Ivan Lendl bat en finale son compatriote Miloslav Mečíř en trois sets secs, remportant ainsi son  du Grand Chelem. Privé de victoires dans les majeurs en 1988 malgré deux finales prestigieuses (US Open et Masters), Lendl retrouve le chemin du succès en dominant au passage son vieux rival John McEnroe en quart de finale. De son côté, Mečíř se hisse en finale en profitant des défaillances du numéro mondial et tenant du titre Mats Wilander (éliminé dès le deuxième tour par Ramesh Krishnan) et de Boris Becker, battu par Jonas Svensson (tombeur de Lendl à Roland Garros l'année précédente).

Côté féminin, en l'absence de Chris Evert notamment, l’Allemande Steffi Graf poursuit sa moisson de victoires en remportant un cinquième tournoi du Grand Chelem consécutif, le tout sans perdre le moindre set. Elle domine la Tchèque Helena Suková qui dispute sa deuxième finale en Australie après 1984, battant une nouvelle fois Martina Navrátilová. La joueuse américaine se console encore en double, avec un septième titre consécutif aux côtés de sa partenaire Pam Shriver.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1989 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

1989
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1989
Tennis en janvier 1989